Stela Campos é uma cantora indie brasileira, ex-integrante do grupo Funziona Senza Vapore e artista solo a partir de 1999.

Funziona Senza Vapore e Mangue Beat 
Em 1992, Stela Campos participou com vocalista e segunda voz do projeto de um disco só Funziona Senza Vapore, formado por ex-integrantes da banda Fellini. O álbum da banda permaneceria inédito até 2002, depois de adquirir status cult com a gravação da faixa Criança de Domingo por Chico Science & Nação Zumbi (Afrociberdelia).

Stela Campos liderou a banda de indie rock Lara Hanouska nos anos 1999, época em que esteve ligada à cena manguebeat, em Recife. Durante esses anos, participou da gravação da trilha sonora do longa-metragem Baile Perfumado, cantando a música tema.

Carreira solo 
A discografia solo de Stela Campos combina gêneros como rock, folk, eletrônica, kraut rock, psicodelia e tropicalismo. As letras, em geral, versam sobre aspectos da vida urbana.

Discografia solo 
Céu de Brigadeiro (1999)
Fim de Semana (2002)
Hotel Continental (2005)
Mustang Bar (2009) - Dumbo (2013)- Dumbo Reloaded (2015) - Stela Campos (2018)

Singles e EPs 
Daniel Johnston (2008)
Laura Te Espera Com Uma Arma na Mão (2009)
Brand New Robots (2009)
Ligia Hello Kitty / Two of a Kind (2009)

Ligações externas 
 "resenha All Music Guide"

Cantores do estado de São Paulo